Хари Даршан (фильм) (англ. Hari Darshan) — индийский фильм, выпущенный студией Joy Films в 1982 году и посвящённый преданному Прахладе и связанным с ним событиям. Сюжет раскрывает преданность Прахлада богу Вишну (Хари), благодаря которой тот являет себя (даршан) для защиты Прахлада от истязаний отца-демона. История Прахланда излагается пуранами: «Вишну-пураной» и «Шримад Бхагаватам», отдельные эпизоды мифа содержатся в «Махабхарате».

Режиссёром фильма выступил Чандракант, в нём снялись такие известные индийские актёры 1970-х годов как Дара Сингх, Сатьяджит, Абхи Бхаттачарья, Рандхава, Сароджа Деви и другие, которые изображают персонажей времён Прахлада. Большую часть песен Прахлада исполняет индийская закадровая певица Лата Мангешкар.

Сюжет 
В семье царя демонов Хираньякашипу рождается мальчик с удивительным характером. С детства он испытывает глубокую веру и любовь к богу Вишну (Хари). Прахлада непрестанно воспевает его имя и мантру «ОМ Намо Нараяна», вдохновляя на божественную любовь (бхакти) окружающих. Вопреки воле отца, возгордившегося своим могуществом, Прахлада уже в утробе матери стал почитателем Вишну. Хираньякашипу сначала предпринимает усилия разубедить сына. После провала своих попыток он в гневе хочет его убить. Хираньякашипу приказывает зарубить Прахлада, напускает на него змей, слонов, брахманов с заклинаниями, травит его ядом, топит в океане, обрушивает на него камни. Однако Прахлада воспевает имя Вишну, которое его оберегает и делает неуязвимым. В споре с сыном Хираньякашипу стал утверждать, что Вишну не вездесущ, поскольку его нет в колонне дворца. Он презрительно ударил по колонне булавой, после чего из колонны чудесным образов выходит Вишну в образе Нарасимхи (человека-льва). Нарасимха убивает Хираньякашипу, тем самым избавляя от притеснений Прахлада и всю землю от тирании демона.

Актерский состав

Музыкальные эпизоды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Полная версия фильма на YouTube
 О фильме «Hari Darshan» на IMDb

Фильмы-сказки Индии
Вайшнавизм
Фильмы Индии 1982 года